Punta ima više značenja:
 Punta (Ferara)
 Punta (Vičenca)